Soules ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Soules (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 John de Soules, schottischer Ritter und Politiker